Maarten de Wit (kruidenier)  Nederlands ondernemer, zoon van de oprichter van  Simon de Wit, een Nederlandse voormalige supermarktketen
Maarten de Wit (zeiler) olympisch sporter